Александр Васильевич Завьялов: Завьялов, Александр Васильевич (1933—2006) — советский и российский физиолог. 
 Завьялов, Александр Васильевич (род. 1969) — советский и российский хоккеист, тренер.